Az 1960-as gyorsaságimotoros-világbajnokság volt a MotoGP tizenkettedik idénye. A szezon során az előző évekhez hasonlóan öt géposztályban versenyezhettek.

A 350-es és az 500-as géposztály bajnoka ismét John Surtees lett, azonban előbbi kategóriában már csak pontegyenlőséggel, ellentétben a korábbi, hatalmas fölénnyel megnyert címeivel.

Versenynaptár

Végeredmény

Pontozás

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

Források 

 Büla, Maurice & Schertenleib, Jean-Claude (2001). Continental Circus 1949-2000. Chronosports S.A. 
 

MotoGP-szezonok
Motogp